Patronyme tchèque, qui signifie « Rossignol ». Au féminin : Slavíková.

Patronymes 
 Josef Slavík (1806–1833), violoniste et compositeur tchèque ;
 Slavik, de son vrai nom Wiatscheslav Vassiliev († 2014), un décorateur français, d'origine russe
 Tomáš Slavík (1981– ), un sportif, coureur de combiné nordique tchèque.

Films 
 Le Rossignol et l'Empereur de Chine (, 1948), film d'animation tchèque réalisé par Jiří Trnka.

Personnage fictif 
 Anton Slavik, un personnage du jeu vidéo Command and Conquer.

Homonymie de patronyme